Il doppio del torneo di tennis China Open 2003, facente parte del WTA Tour 2003, ha avuto come vincitrici Émilie Loit e Nicole Pratt che hanno battuto in finale Ai Sugiyama e Tamarine Tanasugarn 6–3, 6–3.

Teste di serie

 Conchita Martínez /  Angelique Widjaja (semifinali)
 Cara Black /  Alicia Molik (primo turno)

 Petra Mandula /  Barbara Schett (primo turno)
 Emmanuelle Gagliardi /  Chanda Rubin (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 

China Open 2003